Borzási Imre (Bálványosváralja, 1924. – 2009. július 19.) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető. Polgári foglalkozásként a MÁV Hídépítő Kirendeltség alkalmazásában állt, hídépítőként dolgozott. Ritka kivételként több nyelven, németül, angolul, románul és kissé gyengébben olaszul is beszélt.

Pályafutása

Labdarúgóként
Ifjúsági korában legszívesebben a labdarúgással foglalkozott, de a helyi adottságok miatt az asztalitenisszel, télen síeléssel tartotta karban szervezetét. A síelői tudományokból oktatói minősítést szerzett. 16 évesen Dés város csapatának igazolt játékosa volt. MÁV munkahelye meghatározta további labdarúgó pályafutásának helyét. A második világháború után, a MÁV szolgálatában hídépítőként járta az országot. Először a Szolnoki MÁV FC-hez került, majd Tokajban rúgta a labdát. 1949-ben Budapestre került, ahol a budapesti MÁV Hídépítő csapatában játszott.

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés
A MÁV-nál dolgozó Pest-megyei játékvezetők rábeszélésének engedve 1949-ben sikeres játékvezetői vizsgát tett. Vizsgát követően Pest megyében különböző labdarúgó osztályokban szerezte meg a szükséges tapasztalatokat. budapesti sportintézkedésre - mint budapesti lakos - csak Budapesten vezethetett mérkőzést. Előbb II. majd később I. osztályú, míg 1954-től - országos keret tagjaként - NB. II-es minősítést kapott. 1963-ban, ellenőreinek, sportvezetőinek javaslatára került a legmagasabb bajnoki osztály játékvezetői keretébe. Filozófiája, hogy a játékvezetőnek egyben pedagógusnak is kell lennie. Első ligás mérkőzéseinek száma: 20.

Sportvezetőként
A Budapesti Labdarúgó-szövetség (BLSZ) tevékenységében Gere Gyula, Fehérvári József társaságában az adminisztratív munkát segítette. A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) felkérésére a nemzetközi játékvezetők kísérője, Jenei Imre szövetségi kapitány tolmácsa volt.

Jegyzetek

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1924-ben született személyek
2009-ben elhunyt személyek
Bálványosváraljaiak
Magyar NB I-es labdarúgó-játékvezetők